Васенков — русская фамилия.
 Васенков, Александр Анатольевич (1934—2009) — советский и российский учёный и организатор производства в области электроники.
 Васенков, Виктор Владимирович (род. 1947) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Васенков, Михаил Анатольевич (1942—2022) — разведчик-нелегал, Герой Советского Союза.
 Васенков, Валентин Васильевич (род. 1953) — композитор.

Топоним 
 Васенков — посёлок, Суражский район, Брянская область.

См. также